Az ausztrál nagydíj volt a 2006-os MotoGP-világbajnokság tizennegyedik futama. A versenyt Phillip Islanden rendezték szeptember 17-én.

A királykategória versenyét Marco Melandri nyerte, a negyedlitereseknél Jorge Lorenzo végzett az élen, míg a 125 köbcentiméteres kategóriában Álvaro Bautista diadalmaskodott.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Drivers' Championship standings

Konstruktőrök

Jegyzetek

Források

Ausztrál
motogp